— аниме-сериал, созданный студией AIC в 1999 году и лицензированный на территории США компанией Viz Media. Впервые транслировался по японскому телеканалу TV Asahi с 9 октября 1999 года по 25 марта 2000 года. Всего было выпущено 20 серий.

Сюжет 
Действие аниме происходит в мире, где технологии и магия сосуществуют. В магической академии Какао получает рекомендацию от классного руководителя Гана, как выполнить заклинание, чтобы вызвать духа дерева. Какао тем временем находит шоколадку и съедает её. Однако это оказывается волшебный шоколад, которому уже более двухсот лет. Какао начинает чувствовать себя вялым и падает в обморок. Позже он просыпается в постели рядом с прелестной зелёноволосой девушкой, которая оказывается древесным духом Хинано в теле деревянной марионетки — Хинано. Она стремится найти Какао. Вместе им предстоит столкнутся с новыми демонами и другими странными созданиями.

Персонажи 
 — главный героий сериала.

 Сэйю: Наоки Янаги

 — главная героиня. Она сделает все возможное, чтобы защитить Какао и сделать его счастливым.

 Сэйю: Сакура Тангэ

 — соперница Хинано и любовница Муракаты.

 Сэйю: Кёко Хиками

 Сэйю: Хиромити Когами

 Сэйю: Ясуюки Касэ

 Сэйю: Икуэ Отани

 — учитель в Академии MG. Он постоянно пытается учить Какао магии.

 Сэйю: Томохиро Цубой

 Сэйю: Хидэнари Угаки

 Сэйю: Сигэру Накахара

 / Красный боб
 Сэйю: Цунакакэ Хироми

 Сэйю: Ватанабэ Юмико

 Сэйю: Такако Хонда

 — девушка, которая хочет покорить мир. Однако она в основном шутит, когда дело касается зла. У нее есть приятель по имени Крачи Баг.

 Сэйю: Хориэ Юи

Музыка 
Открывающая музыкальная композиция
 «C.H.O.C.O.»
 Автор: Акио Тогаси / Композитор: Акио Тогаси / Арранджировка: Акио Тогаси / Вокал: Сакура Тангэ и Кёко Хиками

Закрывающая музыкальная композиция
 
 8 октября, 1999 — 14 января, 2000, 24 марта, 2000
 Автор: Ацуси Ивамизу / Композитор: Хитоши Харукава, Сифо / Аранжировщик: Хитоси Харукава / Вокал: Риэ Йошизава
 Эпизоды: 1-12, 20
 
 21 января, 2000 — 17 марта, 2000
 Автор: Сейко Мацуда / Композитор: Сэйко Матцуда, Рё Огура / Аранжировщик: Андо Такахиро / Вокал: Сакура Тангэ и Куёко Хиками
 Эпизоды: 13-19

Список серий

Примечание

Ссылки 
 Trouble Chocolate на сайте Allcinema
 
Anime International Company